

No Canadá

Em Alberta e Saskatchewan 

 Rio Beaver (Canadá), um afluente do Lac Île-à-la-Crosse
Beaver River (distrito eleitoral), uma equitação política federal em Alberta
 Beaver River (distrito eleitoral provincial), um antigo distrito eleitoral em Alberta

Na Colúmbia Britânica 

Rio Beaver (Rio Columbia), um afluente do rio Columbia
 Rio Beaver (tributário do rio Liard), um afluente do rio Liard na Colúmbia Britânica e Yukon.
 Anteriormente conhecido como rio Beaver
 Rio Holmes, um afluente do rio Fraser superior
 Holmes River (Colúmbia Britânica), um assentamento não-incorporado
 Rio Sutherland, um rio na área do Lago Babine

Em Ontário 

 Rio Beaver (Condado de Grey), um afluente do Lago Huron
 Rio Beaver (tributário do Rio Kapiskau), um afluente do rio Kapiskau
 Rio Beaver (Lago Simcoe), um afluente do Lago Simcoe
 Rio Beaver (tributário do Rio Severn), um afluente do rio Severn
 Rio Beaver (Distrito de Thunder Bay), um afluente do rio Firesteel

Em Yukon 

 Rio Beaver (tributário do rio Liard), um afluente do rio Liard na Colúmbia Britânica e Yukon.
 Rio Beaver (Rio Stewart), um afluente do Rio Stewart.

Em outro lugar 

 Rio Beaver, Nova Escócia, uma aldeia no sudoeste da Nova Escócia

Nos Estados Unidos 

 Rio Beaver (Nova Iorque), um afluente do rio Negro
Rio Beaver, Nova York, uma aldeia com o nome do rio
 Rio Beaver (Oklahoma), um afluente do North Canadian River
 Rio Beaver (Pensilvânia), um afluente do rio Ohio
 Rio Beaver (Rhode Island), um afluente do rio Pawcatuck
 Rio Beaver (Utah), um afluente do lago Sevier

Veja também 
 
 Beaver Creek (desambiguação)